Perperek kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Perperek (vattendrag), Kardzjali, 
 Perperek (slott), Kardzjali, 
 Perperek (distrikt), Kardzjali, Obsjtina Krdzjali, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar